La stagione 1951-1952 è stata la quarantanovesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Derek Dooley dello Sheffield Wednesday con 43 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Sheffield Wednesday e Cardiff City e  promosse in First Division 1952-1953.
  Coventry City e  Queens Park Rangers retrocesse in Third Division North/South 1952-1953.

Voci correlate
First Division 1951-1952
Third Division North/South 1951-1952
FA Cup 1951-1952
FA Charity Shield 1952

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1951
Calcio nel 1952